West Bend ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Bend (Alabama)
 West Bend (Iowa)
 West Bend (North Carolina)
 West Bend (Pennsylvania)
 West Bend (Wisconsin), im Washington County
 West Bend (Town), Town(ship) im Washington County, Wisconsin
 West Bend Township (Palo Alto County, Iowa)